Wildauer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wildauer (Taufname Joachim; 1841–1915), österreichischer Geistlicher, 1875–1915 Abt des Stiftes St. Georgenberg-Fiecht
 Heide Wildauer (* 1940), deutsche Pädagogin und  PDS-Abgeordnete des Thüringer Landtags (1994–1999)
 Martin Wildauer (* 1987), österreichischer Kraftsportler (Strongman, Powerlifter, Steinheber)
 Markus Wildauer (* 1998), österreichischer Radrennfahrer
 Mathilde Wildauer (1820–1878), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Tobias Wildauer (1825–1895), österreichischer Philosoph